Yukawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Junichi Yukawa
 Matao Yukawa

Robotskapade auktorsförkortningar